Sirena Segura Amaro es una actriz española que se hizo conocida por su participación como Paulita en la trilogía de películas de Santiago Segura, Padre no hay más que uno. Es la hermana menor de Calma Segura, y la hija de Santiago Segura y María Amaro.

Biografía 
Sirena Segura nació el 26 de diciembre de 2013 en Carabanchel, un barrio de Madrid, España. Su primera película fue en 2019 interpretando a Paulita García Loyola en Padre no hay más que uno. Tiene una hermana, 5 años mayor que ella, llamada Calma Segura, que también es una actriz e interpreta en la misma trilogía a Carlota García Loyola.

Filmografía

Referencias 

Actrices
Actrices de España
Nacidos en 2013
Nacidos en Madrid